Příjmení Ingebrigtsen nosí více významných osobností:

 Filip Ingebrigtsen (* 1993) – norský atlet, běžec, bratr Henrika a Jakoba
 Henrik Ingebrigtsen (* 1991) – norský atlet, běžec, bratr Filipa a Jakoba
 Jakob Ingebrigtsen (1928–2008) – norský atlet, běžec, bratr Filipa a Henrika